Стрешнєво — назва залізничних платформ у Москві:

 Стрешнєво — платформа Московського центрального кільця;
 Стрешнєво — платформа Ризького напрямку Московської залізниці та зупинка Курсько-Ризького діаметра МЦД.